

Кудринська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Кудринська — присілок, Тотемський район, Вологодська область